Euklides z Megary (V/IV w. p.n.e.) – filozof grecki, założyciel szkoły megarejczyków
 Euklides z Aleksandrii (IV/III w. p.n.e.) – matematyk grecki
 Euklides – rzeźbiarz grecki działający w Atenach
 Euklides – archont ateński, za którego urzędowania wprowadzono w Atenach alfabet joński